Banda formada pelo líder do Gong, Daevid Allen.

Integrantes
Daevid Allen (guitarra, vocal)
Josh Pollock (guitarra, megafone)
Michael Clare (baixo)
Pat Thomas (bateria) - setembro de 1998 até setembro de 1999
Jay Radford (guitarra) - setembro de 1998 até setembro de 1999
Erik Pearson (guitarra, saxofone) - março de 1999 até agosto de 1999
Miles Poindexter (bateria) - setembro de 1999 até março de 2000
Jason Mills (bateria) - julho de 2000 até abril de 2002
Warren Huegel (bateria)

Gong Global Family